La comtesse de Chinchón est un nom portée par deux femmes, épouse d'un comte de Chinchón:
  L'épouse, Ana de Osorio (1599–1625), d'un vice-roi du Pérou, , lequel aurait apporté en Europe en 1632 le quinquina, et qui en aurait fait connaître la vertu fébrifuge, à laquelle Ana de Osorio devait elle-même sa guérison. Plusieurs auteurs pensent maintenant que ce récit est fallacieux.

Linné a donné en son honneur le nom de genre Cinchona à la plante (en oubliant le premier h) et les chimistes Pelletier et Joseph Bienaimé Caventou celui de cinchonine à un alcaloïde que renferme le quinquina.

 Une aristocrate espagnole, María Teresa de Bourbon,  de Chinchón (Grande d'Espagne), sujet d'un portrait de Goya vers 1800.

Références